

Костоляни-над-Горнадом — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.
 Костоляни-под-Трибечом — село в окрузі Комарно Нітранського краю.
 Вельке Костоляни — село в окрузі П'єштяни Трнавського краю.
 Єдльове Костоляни — село в окрузі Комарно Нітранського краю.
 Зем'янське Костоляни — село в окрузі Пр'євідза Тренчинського краю.